Мехрибан Ариф кызы Алиева (встречается также произношение — Мехрибан Арифовна Алиева; ; при рождении Мехрибан Ариф кызы Пашаева; род. 26 августа 1964, Баку) — азербайджанский государственный, политический и общественный деятель, Первый вице-президент Азербайджана (с 2017), президент Фонда Гейдара Алиева.

Состояла депутатом Милли Меджлиса (парламента) III, IV и V созывов (2005—2017); член Политсовета и заместитель председателя правящей партии «Новый Азербайджан».

Президент Федерации гимнастики Азербайджана, руководитель рабочей группы по азербайджано-французским межпарламентским связям, президент Фонда Гейдара Алиева и Фонда друзей культуры Азербайджана; посол доброй воли ИСЕСКО (2006), ООН, ОИК.

Супруга президента Ильхама Алиева и невестка экс-президента Гейдара Алиева.

Происхождение 
Мехрибан Пашаева родилась 26 августа 1964 года в городе Баку в семье интеллигентов.

По отцу 
Её дед по отцу — азербайджанский писатель и литературовед Мир Джалал Пашаев. Он был родом из деревни  Иранского Азербайджана и в детстве с отцом оказался в Гяндже. В дальнейшем Мир Джалал стал доктором филологических наук (1947), профессором (1948) и был удостоен звания Заслуженного деятеля науки Азербайджанской ССР (1969).

Отец Мехрибан Алиевой — Ариф Пашаев в советское время являлся сотрудником Института физики АН Азербайджанской ССР, доктором физико-математических наук. Позднее он стал действительным членом НАНА и ректором Национальной академии авиации.

Брат отца — Хафиз Пашаев. Он также в советское время был сотрудником Института физики АН Азербайджанской ССР, доктором физико-математических наук. В последующем 13 лет работал послом Азербайджана в США; ныне ректор Азербайджанской дипломатической академии. Его сын Мир Джамал Пашаев работал в системе Национального банка Азербайджана и Европейского банка реконструкции и развития, затем стал председателем Наблюдательного совета азербайджанских «PAŞA Bank» и «Kapital Bank».

Другой брат отца — Агиль Пашаев работал директором отеля «Mariott Abşeron» и был одним из главных организаторов концертов команды «Парни из Баку», а его сын Мир Джалал — председатель Совета директоров страховой компании ОАО «Paşa Həyat Sığorta», составной части «Pasha Holding».

Пашаевых называют одним из самых влиятельных семейных кланов Азербайджана — его представители занимают высокие посты в правительстве и академическом сообществе, а также связаны с крупным бизнесом в неэнергетическом секторе азербайджанской экономики (строительство, недвижимость, связь, финансы).

По матери 
Дед по матери — Насир Имангулиев, уроженец Баку, был видным азербайджанским журналистом, основателем и главным редактором газеты «». Его супруга,  происходила из аристократической семьи города Шемахы.

Мать Мехрибан Алиевой — Аида Имангулиева стала первой азербайджанской женщиной-востоковедом (арабист) доктором наук. Она являлась директором Института востоковедения Азербайджана, получила звания доктора филологических наук, профессора (1991).

Родная сестра Мехрибан Алиевой — Наргиз Пашаева доктор филологических наук, профессор, действительный член НАН Азербайджана, вице-президент НАН Азербайджана, член Союза писателей Азербайджана; является ректором Бакинского филиала МГУ им. М. В. Ломоносова.

Биография 
В 1975 году Мехрибан Алиева снялась в роли девочки Валиде в фильме «Говорящее письмо».

В 1982 году она с золотой медалью окончила Бакинскую среднюю школу № 23. Обучалась на лечебно-профилактическом факультете Азербайджанского государственного медицинского института им. Н. Нариманова, затем продолжила обучение в Первом Московском медицинском институте им. И. М. Сеченова, который окончила с красным дипломом в 1988 году.Так она оценивает выбор профессии в одном из своих интервью:
.
В 2005 году Мехрибан Алиева защитила диссертацию на тему «Эвтаназия и проблема гуманности в медицине» и получила учёную степень кандидата философских наук.

За время учёбы, в 1983 году, Мехрибан Алиева вышла замуж за Ильхама Алиева, сына тогдашнего члена Политбюро ЦК КПСС и первого заместителя Председателя Совета Министров СССР (общесоюзного правительства) Гейдара Алиева.

В период с 1988 по 1992 год она работала в Московском научно-исследовательском институте глазных болезней имени Гельмгольца под руководством академика М. М. Краснова.

Общественная деятельность 

В 2002 году Мехрибан Алиева была избрана президентом Федерации гимнастики Азербайджана. По её инициативе Международная федерация гимнастики приняла решение провести чемпионат мира 2005 года по художественной гимнастике в Азербайджане.

Мехрибан Алиева — президент «Фонда Гейдара Алиева» с момента его основания (в 2004 году). В том же году она была назначена послом доброй воли ЮНЕСКО за поддержку фольклора и музыкальных традиций и была избрана членом исполнительного комитета Национального олимпийского комитета Азербайджана. За деятельность в различных сферах, поддержку образованию и проектам, претворяемым в жизнь в исламском мире, 24 ноября 2006 года Мехрибан Алиева была удостоена почетного звания Посла доброй воли ИСЕСКО. Председателем национального комитета по проведению в Баку Первых Европейских игр в 2015 году.

В культурной сфере 
В 1995 году основала и возглавила благотворительный фонд «Друзья культуры Азербайджана», а в следующем году учредила культурно-исторический журнал «Наследие Азербайджана», выходящий на азербайджанском, русском и английском языках, и стала его редактором. С целью более широкой пропаганды азербайджанской культуры в 1996 году Мехрибан Алиевой был учрежден журнал «Азербайджан — Ирс», издающийся на трёх языках (азербайджанском, русском, английском).

В 2008 году по инициативе Мехрибан Алиевой и с согласия Тамары Синявской в Баку, на Аллее почётного захоронения, был похоронен скончавшийся в Москве эстрадный и оперный певец, народный артист СССР Муслим Магомаев.

В 2009 году по инициативе Мехрибан в Баку был открыт Музей современного искусства. Она явилась инициатором создания и президентом Международного фестиваля «Мир мугама» в Баку.

В мае 2011 года Ильхам Алиев своим распоряжение назначил Мехрибан руководителем оргкомитета по проведению конкурса песни «Евровидение-2012» в Баку, которому поручалось подготовить план мероприятий по проведению данного конкурса. Она несколько раз (в апреле 2015 и мае 2019 годов) становилась одним из членов комиссии Премии Гейдара Алиева (председатель комиссии её супруг Ильхам).

Политическая карьера 
Мехрибан Алиева стала членом правящей (с 1995 года) партии «Новый Азербайджан», председателями которой становились её свекр Гейдар и супруг Ильхам. С 2004 года она член Политического совета (Политсовета) партии, а в июне 2013 года Алиева стала заместителем председателя партии (то есть своего супруга Ильхама).

Она впервые баллотировалась в депутаты Милли Меджлиса (парламента) III созыва в 2005 году от Азизбековского II избирательного округа № 14 и от правящей партии «Новый Азербайджан», одержав на прошедших тогда выборах победу (получила 92,12 % голосов).

Была депутатом Милли Меджлиса IV созыва от того же районного (только переименованного с Азизбековского на Хазарский) II избирательного округа № 14, получив на парламентских выборах 2010 года 94,49 % голосов. На парламентских выборах 2015 года Мехрибан Алиева вновь избиралась от Хазарского избирательного округа № 14 и набрала 96,7 %.

На должности вице-президента 
В сентябре 2016-го в Азербайджане прошёл конституционный референдум, по итогам которого, в частности, президентский срок был увеличен с 5 до 7 лет и была учреждена должность первого вице-президента. Согласно поправкам, в случае ухода президента в отставку полномочия главы государства передаются первому вице-президенту, а не премьеру, как раньше. 21 февраля 2017 года президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Мехрибан Алиеву первым вице-президентом Азербайджана.

Ряд экспертов указывают, что таким образом в Азербайджане формируется неомонархия, и если Ильхам Алиев не сможет больше занимать пост президента, то его жена перехватит управление государством, чтобы затем сделать президентом их сына Гейдара. Бывший посол США в Азербайджане Ричард Казларич назвал назначение первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой на пост первого вице-президента страны шагом в направлении к монархии.

Азербайджанские СМИ, полностью подконтрольные власти, восприняли новость о назначении Мехрибан Алиевой исключительно положительно.

В сентябре 2018 года совершила официальный визит в Италию, в рамках которого состоялась встреча вице-президента с Папой Римским Франциском а также с председателем Сената Итальянской Республики Марией Элизабеттой Альберти Казеллати. Также Алиева приняла участие в церемонии открытия катакомб святого Себастьяна, которые были отреставрированы Фондом Гейдара Алиева.

Личная жизнь 
В 1983 году Мехрибан Пашаева вышла замуж за Ильхама Алиева, сына тогдашнего первого заместителя Председателя Совета Министров СССР Гейдара Алиева. В этом браке у неё родилось трое детей: две дочери и сын.
 Старшая дочь — Лейла родилась в 1984 году в Москве; была замужем за предпринимателем и музыкантом Эмином Агаларовым. От этого брака у неё двое сыновей-близнецов: Али и Микаил. Лейла Алиева является президентом Федерации йоги Азербайджана, вице-президентом Фонда Гейдара Алиева, главным редактором журнала «Баку».
 Младшая дочь — Арзу родилась в 1989 году в Баку. В 2011 году она вышла замуж за Самеда Курбанова, сына предпринимателя и одного из создателей Всероссийского Азербайджанского Конгресса Айдына Курбанова, в браке с которым у них родился сын Айдын (2012) и дочь Азиза (2016).
 Сын Гейдар родился в 1997 году в Лондоне.

Мехрибан Алиева любит готовить. В 2015 году вместе с членами своей семьи она совершила умру (малый хадж) в Мекку.

Обвинения в коррупции 
Семью Алиевых неоднократно обвиняли в масштабной коррупции. В резолюции от 10 сентября 2015 года Европейский парламент призывал власти ЕС провести тщательное расследование обвинений в коррупции против Ильхама Алиева и членов его семьи. Совместное журналистское расследование OCCRP и РадиоАзадлыг выяснило что семья Алиевых контролирует строительную компанию «Azenco», которая получает многомиллионные контракты, финансируемые из государственного бюджета, — в частности, на строительство концертного зала «Crystal Hall», где в 2012 году проводился конкурс Евровидения, строительство площади государственного флага и др.

Дети-миллионеры 
Как сообщают журналисты азербайджанской редакции РС/РСЕ, ссылаясь на «The Washington Post», в 2011 году 14-летний сын Мехрибан — Гейдар — стал владельцем 9 роскошных особняков в Дубае. Особняки были куплены примерно за 44 млн долларов. Дочери Лейла и Арзу также имеют недвижимость в Дубае, зарегистрированную на их имя. Совокупная стоимость недвижимости, принадлежащей детям Алиевых, оценивается в 75 млн долларов.

Согласно результатам расследования, проведённого журналистами азербайджанской редакции РС/РСЕ, Лейла и Арзу, по-видимому, контролируют азербайджанскую компанию сотовой связи «Azerfon».

Арзу является совладелицей Silk Way Bank — «карманного» банка холдинговой компании SW Holding, в собственность которой в ходе приватизации перешли многочисленные сервисные службы государственной авиакомпании AZAL.

Награды и признания

Ордена и медали 

 Орден «Гейдар Алиев» (29 июня 2015 года) — за плодотворную деятельность в развитии культуры, образования, здравоохранения и спорта в Азербайджанской Республике, широкую пропаганду в международном масштабе культурного наследия азербайджанского народа и большие заслуги в организации первых Европейских игр.
 Орден Дружбы (Россия, 9 августа 2019 года) — за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений.
 Большой командорский крест ордена Заслуг перед Республикой Польша (Польша, 2009).
 Офицер ордена Почётного легиона (Франция, 2010).
 Президентский орден «Сияние» (Грузия, 2013).
 Орден Пакистана 2 класса (Пакистан, 2015).
 Сретенский орден II степени (Сербия, 2015).
 Командор ордена Заслуг (Венгрия, 2016).
 Кавалер Большего креста ордена «За заслуги перед Итальянской республикой» (Италия, 2018).
 Кавалер Большого Креста ордена Пия IX (Ватикан, 22 февраля 2020 года).
 Орден «За заслуги перед Астраханской областью» (Астраханская область, Россия, 11 августа 2014 года) — за большой вклад в развитие плодотворного сотрудничества и укрепление дружественных отношений между Астраханской областью и Азербайджанской Республикой.
 Орден святой равноапостольной княгини Ольги II степени (РПЦ, 2017).
 Медаль «За укрепление парламентского сотрудничества» (Межпарламентская ассамблея СНГ, 27 ноября 2014 года) — за особый вклад в развитие парламентаризма, укрепление демократии, обеспечение прав и свобод граждан в государствах — участниках Содружества Независимых Государств.
 Золотая «Медаль Моцарта» ЮНЕСКО (2010).
 Золотая медаль международного форума «Кранс Монтана» (2011).
 Орден «Рубиновый крест» российского международного благотворительного фонда «Меценаты столетия» (2005).
 Медаль «Узеира Гаджибейли» (2019).

Премии и призы 
 Премия «Золотое сердце» (2007).
 Премия «Роза мира» Международного фестиваля камерной музыки в Ниагаре (Канада) (2008).
 Международная премия «Caspian Energy Integration Award».
 Премия ВОЗ «За исключительные заслуги в охране и укреплении здоровья матери, ребёнка и семьи».
 Премия Гейдара Алиева (5 мая 2009 года) — за плодотворную деятельность в общественно-политической и культурной жизни Азербайджанской Республики.
 Межгосударственная премия СНГ «Звезды Содружества» (2012).
 «Prix de la Fondation» международного форума «Кранс Монтана» (2012).
 «Человек 2005 года» согласно Фонду национального героя Чингиза Мустафаева и группы компаний ANS.

Почётные звания 
 В 2011 году объявлена Первой леди года в Турции.
 Звание почётного профессора Медицинского университета имени И. М. Сеченова.

Генеалогия

Примечания

Ссылки 

 Официальный веб-сайт Мехрибан Алиевой
 Интервью Мехрибан Алиевой
 Azerbaijans first lady. A role model for Muslim women. (The Washington Times)
 Фото Мехрибан Алиевой
 Посол Доброй Воли 

Мехрибан Ариф кызы
Вице-президенты Азербайджана
Супруги президентов Азербайджана
Послы доброй воли ЮНЕСКО
Депутаты Национального собрания Азербайджана V созыва‎
Депутаты Национального собрания Азербайджана IV созыва‎
Депутаты Национального собрания Азербайджана III созыва‎
Члены партии «Новый Азербайджан»
Женщины-политики Азербайджана
Медики Азербайджана
Офтальмологи Азербайджана
Кавалеры ордена Гейдара Алиева
Выпускники 1-го МГМУ
Политики Азербайджана XXI века